

Geografia

Niemcy 
Turyngijsko-górnosaksońska nazwa miejscowości:
 Rudolstadt

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Ciechanowice